

Ґосьцешин — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґосьцешин — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства